Surinaamse dollar, een muntsoort
 Short Range Device, een bepaalde klasse vergunningvrije radioapparatuur